Boissevain steht für:
 Boissevain, Stadt in der Provinz Manitoba, Kanada
 Boissevain (Virginia), Ort im Tazewell County, Virginia, USA

Boissevain ist der Name von:
 Boissevain (Schiff), niederländisches Passagier- und Truppentransportschiff

Boissevain ist der Familienname folgender Person:
 Charles Hercules Boissevain (1893–1946), niederländisch-amerikanischer Botaniker 
 Mies Boissevain-van Lennep (1896–1965), niederländische Frauenrechtlerin und Widerstandskämpferin
 Ursul Philip Boissevain (1855–1930), niederländischer Klassischer Philologe